Eisenbahnministerium steht für:

 Eisenbahnministerium (Japan), Ministerium der Zentralregierung im Japanischen Kaiserreich
 Eisenbahnministerium der Sowjetunion, Verkehrsministerium der Sowjetunion
 K.k. Eisenbahnministerium, Ressort der Regierung von Österreich-Ungarn

Siehe auch:
 Liste der Eisenbahnminister Indiens